Cappella della Madonna della Rosa a Molfetta
 Cappella della Madonna della Rosa a Scandicci

Pagine correlate 
 Chiesa della Madonna della Rosa